Der PartyPoker.com World Grand Prix war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 4. bis zum 10. Oktober 2015 zum 18. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum 15. Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Michael van Gerwen. Sieger wurde Robert Thornton, der das Turnier zum ersten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 9 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Wie im Vorjahr wurden insgesamt £ 400.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Qualifikation 
Für den World Grand Prix 2015 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die 8 Erstplatzierten gesetzt waren
 Die 14 erstplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 2 bestplatzierten Spieler der ProTour Order of Merit aus Irland und Nordirland, die keine der beiden vorgenannten Kriterien erfüllten und bei mindestens vier Players Championships Turnieren teilgenommen hatten

Top 16 PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Phil Taylor
  Peter Wright
  Adrian Lewis
  James Wade
  Robert Thornton
  Michael Smith
  Dave Chisnall
  Ian White
  Simon Whitlock
  Brendan Dolan
  Terry Jenkins
  Mervyn King
  Kim Huybrechts
  Raymond van Barneveld

Top 14 Pro Tour Order of Merit
  Jelle Klaasen
  Justin Pipe
  Vincent van der Voort
  Benito van de Pas
  Mensur Suljović
  Stephen Bunting
  Gerwyn Price
  Steve Beaton
  John Henderson
  Andrew Gilding
  Mark Webster
  Keegan Brown
  Jamie Caven
  Jamie Lewis

Top 2 Irland / Nordirland
  Daryl Gurney
  William O’Connor

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender ist auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.

International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Hazel O’Sullivan und Rebecca Bowers auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2015
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Dublin